

Biografia 
Si è laureato in Lettere all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1989, è stato docente all’Università degli Studi di Torino, al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, e visiting professor all'Università di Chicago. Ha insegnato all’Università della Calabria, dove ha coordinato il Dottorato Internazionale di Studi Umanistici, ha presieduto il Centro Arti Musica e Spettacolo, ed è stato delegato del Rettore allo Spettacolo.

Nel 2006 ha fondato Fata Morgana, quadrimestrale di teoria del cinema. Nel 2017 ha fondato anche la rivista di critica Fata Morgana Web. Ha ricevuto, nel 1997, il premio Diego Fabbri - Ente dello Spettacolo e, nel 2019, il Premio Limina per il Miglior Libro Italiano di Studi sul Cinema: Cinema Italiano: forme, identità, stili di vita.

Si è dedicato alla ricerca sui rapporti tra cinema e filosofia, sulle forme e i generi del cinema italiano, e sulla stretta relazione tra cinema e forme di vita. Sul suo testo Lessico del cinema italiano si sono espressi Gianni Amelio, che ha detto: "Non è il solito libro di cinema, è un bel romanzo, dove i film entrano come testimoni di qualcosa che c'era prima di loro" e Mario Martone, che ha commentato: "Quello che questo libro mette in movimento è un'idea libera del cinema e un'idea libera dell'Italia. Ed è qualcosa di cui abbiamo molto bisogno". Il suo libro, Le immagini dell'amore, è una riflessione sull'amore, che, attraversando filosofia e letteratura, trova nei grandi classici della storia del cinema il suo campo di elezione.

Lavori 
Il cinema secondo Gilles Deleuze, Bulzoni, Roma 1996, ISBN 8871199669.
L’Italia non indifferente. Saggi sul cinema italiano dal dopoguerra al boom, Centro editoriale e librario dell’Università della Calabria, Rende 1996, ISBN 8886067267.
Passaggi. Figure del tempo nel cinema contemporaneo, Bulzoni, Roma 1996, ISBN 8871199944.
Robert Bresson. Il paradosso del cinema, Bulzoni, Roma 1998, ISBN 8883192583.
Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, Bulzoni, Roma 1999, ISBN 8883193806.
La sincope dell’identità. Il cinema di Nanni Moretti, Lindau, Torino 2001 poi Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2011, poi 2015 (nuova edizione aggiornata), ISBN 978-8868222932.
Tra-due. L’immaginazione cinematografica dell’evento d’amore, Pellegrini, Cosenza 2008, ISBN 978-8881015092.
L’immagine contemporanea. Cinema e mondo presente, Marsilio, Venezia 2010, ISBN 978-8831799270.
La potenza delle immagini. Il cinema, la forma e le forze, ETS, Pisa 2012, ISBN 978-8846732927.
Lessico del cinema italiano. Forme di rappresentazione e forme di vita, voll. 3, Mimesis, Milano 2014-2016, ISBN 978-88-5752-566-2, 978-88-5753-073-4, 978-88-5753-564-7.
Teorie del cinema in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, poi Il cinema e i film. Le vie della teoria in Italia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, ISBN 978-8849851243.
Cinema italiano: forme, identità, stili di vita, Pellegrini, Cosenza 2018, ISBN 978-8868226725.
Le immagini dell'amore, Marsilio, Venezia, 2022, ISBN 978-88-297-1370-7.
Critica del visuale, Orthotes, Nocera Inferiore (SA), 2022, ISBN 9788893143530.

Note

Altri progetti